Первомайское (ранее Бели) — деревня в составе сельского поселения Ядроминское Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 8 садовых товариществ и личное подсобное хозяйство Первомайское.

Первомайское расположено в 19 км к западу от райцентра Истра и в 4,5 км от железнодорожной платформы Курсаковская Рижского направления, высота над уровнем моря 254 м.

История 
В XVI—XVIII веках Бели входило в состав Скриманова стана Рузского уезда, в 1782—1796 годах — в Воскресенский уезд и затем в Новопетровскую волость Рузского уезда Московской губернии. При советской власти, с 1922 года деревня в составе нового Воскресенского уезда, с 3 июня 1929 года в составе Воскресенского района Московской области.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Населённые пункты городского округа Истра
Переименованные населённые пункты Московской области